El término hipocampo puede referirse:

En mitología 

 al hipocampo , una criatura mitad caballo, mitad criatura marina.

En biología 

 al hipocampo, un pez también denominado «caballito de mar».

En anatomía 

 al hipocampo, una sección del cerebro, de forma similar a la del animal.

En astronomía 

 al hipocampo, una luna de Neptuno, descubierta en 2013.